Борисовская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области. Входит в состав Федьковского сельского поселения.

Находится на левом берегу Северной Двины, примерно в 20 км от райцентра Верхняя Тойма. Высота над уровнем моря — 50 м. К Борисовской практически вплотную примыкают деревни: с севера — Гридинская и Курицынская, с запада — Ярунинская и на юге — Дмитриевская и Анфимовская. Через деревню проходит областная автодорога «Усть-Вага — Ядриха».

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Федьковского сельсовета Черевковского района // (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)

Карты 
 Карта Верхнетоемского р-на Архангельской области

Населённые пункты Верхнетоемского района